Проблемист:
 Проблемист («The Problemist») — британский журнал по шахматной композиции.

См. также 
 Проблема